O Campeonato Fluminense de Rugby Série B de 2011 foi disputado na modalidade XV-a-side e contou com 6 equipes de Rugby do Estado do Rio de Janeiro.
O time vencedor foi o Campos Rugby de Campos dos Goytacazes que ganhou o 2º título.

Regulamento 
O Regulamento do Campeonato Fluminense de Rugby Série B de 2011 prevê que a disputa seja feita em duas fases:

Na 1ª fase as seis equipes participantes jogarão todas contra todas em turno único, com os critérios de pontuação citados mais abaixo;

Na 2ª fase haverá os play-offs, onde o 1º colocado disputará a final contra o vencedor da semifinal entre o 2º e 3º colocados, o perdedor deste jogo disputará o 3º lugar contra o vencedor do jogo entre o 4º e o 5º colocados.

O Campeão da Série B estará automaticamente classificado para a Série A do ano que vem, substituindo o rebaixado da série A desse ano.

Pontuação

 Vitória = 4 Pontos; Empate = 2 pontos; Derrota ou WO = 0 ponto.
 Bônus: Equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1 ponto; Equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1 ponto.
 Desempate: a) Confronto direto; b) Saldo de tries no confronto direto; c) Numero de tries no campeonato; d) Saldo de tries no campeonato; e) Saldo de pontos no campeonato; f) Menor número de cartões vermelhos no campeonato; g) Menor Número de Cartões amarelos no campeonato; h) Sorteio.

O regulamento também prevê que a equipe que perder por W.O. será considerada derrotada por uma pontuação de 28 a 0 (4 tries e 4 conversões).

Equipes

1ª fase 

* Rural nao apresentou médico, como determina o regulamento, perdendo a partida por WO

Classificação

2ª fase

Play Off 4º-5º Colocado

Play Off 2º-3º Colocado

Finais

3 lugar

1 lugar

Campeão

Ver também
 Confederação Brasileira de Rugby

Ligações externas
 Site da CBRu - Confederação Brasileira de Rugby
 Site da FFR - Federação Fluminense de Rugby
 Blog do Grandfather Jacarepagua Rugby
 Página do Maxambomba Rugby
 Página do Volta Redonda Rugby Clube

Campeonato Fluminense de Rugby
Rugby de 2011 no Brasil